Spiruline est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de  cyanobactéries filamenteuses originaires des eaux chaudes peu profondes et saumâtres de la ceinture intertropicale. Le plus souvent toutefois, en disant « spiruline » les francophones font référence au complément alimentaire produit majoritairement à base d’Arthrospira platensis (synonyme Spirulina platensis) et d’Arthrospira maxima (syn. Spirulina maxima). Le genre Spirulina existe toujours, mais englobe d'autres cyanobactéries, assez éloignées du point de vue taxinomique et sans valeur alimentaire pour les humains.

Dénominations 

En 2019, des auteurs proposent de regrouper les spirulines exploitées industriellement dans un genre commun : 
 Limnospira - spirulines commercialisées, outre Arthrospira platensis dont la place reste à préciser.

Dans les classifications antérieures, le terme « spiruline » peut désigner les espèces de plusieurs genres distincts parmi les cyanobactéries : 
 Arthrospira - dont quelques-unes sont alimentaires ;
 Spirulina - non alimentaires.

Par tradition, on appelle ainsi « spiruline » les préparations alimentaires à base d'espèces de Spirulina recomposées par la suite dans les genres Arthrospira puis Limnospira.

Taxonomie 

La confusion entre les deux noms Arthrospira et Spirulina est due au choix, en 1932, d'unifier deux genres, Arthrospira Stizenberger et Spirulina Turpin, sur la base de leurs trichomes en spirale. Néanmoins le genre Spirulina est de nouveau séparé du genre Arthrospira depuis 1994.

La taxonomie du genre Spirulina (et du genre Arthrospira) n'est pas encore fermement établie, avec des reclassements occasionnels d'espèces dans d'autres genres. Les différences importantes en termes de morphologie et de phylogénétique entre l'espèce-type du genre Arthrospira, Arthrospira jenneri (Stizenberger ex Gomont, 1892), et les espèces économiquement exploitées sous l'appellation générique « spiruline » ont conduit des chercheurs d'Europe centrale à proposer en 2019 la qualification d'un nouveau genre biologique, Limnospira (famille des Microcoleaceae), qui regrouperait différentes espèces qui se trouvent être toutes d'une utilisation et d'un potentiel industriels élevés, à savoir Limnospira fusiformis comme espèce-type – l'actuelle Spirulina fusiformis (Voronichin 1934) –, Limnospira maxima – l'actuelle Arthrospira maxima (Setchell et Gardner, 1917) –, Limnospira indica – l'actuelle Arthrospira indica (Desikachary et Jeeji Bai, 1992) –, et, probablement également, Limnospira platensis – l'actuelle Arthrospira platensis.

Physiologie, comportement et écologie 

Les caractéristiques générales des spirulines sont celles des Cyanobacteria - anciennement appelées cyanophycées ou « algues bleues » - classées dans les genres Spirulina, Arthrospira ou Limnospira, avec des nuances pour chaque espèce : pour plus d'informations sur leur description ou leur biologie, voir les articles concernant ces genres et les espèces concernées.

Notes et références 

Bactérie (nom vernaculaire)
Bactérie
Nom vernaculaire ou nom normalisé ambigu